Jean Cardon (football)
Jean Cardon (musicien)